

Cinema e televisione 
 More, cortometraggio nominato nel 1999 all'Oscar al miglior cortometraggio d'animazione
 More - Di più, ancora di più (More), film del 1969 diretto da Barbet Schroeder

Musica 
 More, un gruppo musicale heavy metal/NWOBHM britannico.
 M⊕re, gruppo musicale dance italiano dei primi anni del 2000
 More of the Monkees, album dei The Monkees del 1967
 More, album dei No Mercy del 1996
 Soundtrack from the Film More, un album dei Pink Floyd, nonché la colonna sonora del film More
 More, singolo dei Doctor & the Medics del 1987
 More, tema del film Mondo cane, di Riz Ortolani
 More, brano musicale dei Selena Gomez & The scene
 More, brano musicale e singolo del 1990 dei The Sisters of Mercy
 More, EP di Michael Bublé
 More, album di Tamia del 2004
 More, singolo di Usher del 2010
 More, singolo di Julianna Karaulova del 2016
 More, singolo delle K/DA del 2020

Persone 
 Paul Elmer More (1864-1937), critico letterario statunitense

Altro 
 More, rivista statunitense pubblicata a partire dal 1998
 More, marchio di sigarette di lusso
 Lingua more, la lingua dell'etnia Mossi del Burkina Faso
 more, comando dei sistemi Unix che visualizza del testo una pagina alla volta

Pagine correlate 
 Mora